Danger! 50.000 Volts! bzw. Danger! Incoming Attack! ist eine für den britischen Privatsender Channel 5 produzierte Comedyserie, in der Nick Frost auf unterhaltsame Weise erklärt, wie man gefährliche Situationen überlebt.

Aufbau der Folgen 
In jeder Folge präsentiert Nick Frost sechs unterschiedliche, lebensbedrohliche Szenarien. Er konsultiert Experten, die mit ihm zusammen die jeweilige Gefahrensituation durchspielen und erklären, wie man sich in dieser richtig verhält.
Die Experten werden mit Namen und ausgeübtem Beruf vorgestellt. Ihre Ausführungen werden zwischendurch mit kurzen Zeichentrickfilmen illustriert und am Ende des Szenarios noch einmal von Nick Frost resümiert. Je nachdem, ob es möglich ist, dem vorgestellten Szenario selbst zu entkommen oder ob man auf die Hilfe anderer angewiesen ist, setzt Nick Frost die Erklärungen des Experten in die Tat um oder mimt das hilfsbedürftige Unfallopfer. Situationen, die trotz Beisein eines Experten zu gefährlich für eine Nachstellung wären, werden als Animation vorgestellt, wobei auf die Nennung des beteiligten Experten verzichtet wird.

Episodenliste

Danger! 50.000 Volts!

Danger! Incoming Attack!

Siehe auch 
Survival

Einzelnachweise 

Comedy-Fernsehserie
Fernsehserie (Vereinigtes Königreich)
Fernsehserie der 2000er Jahre